Николай Шумаков:
 Шумаков, Николай Александрович (1914—1994) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Шумаков, Николай Иванович (род. 1954) — советский и российский архитектор.